Fug steht für:
 einen veralteten Begriff für Fügsamkeit, nur noch in der Redewendung Fug und Recht, siehe auch Liste deutscher Redewendungen#F
 Künstlername von Fulgencio Morente Gómez, deutsch-spanischer Schauspieler, Synchronsprecher, DJ, Übersetzer und Sänger

Fug ist der Familienname folgender Personen:
 François Fug (* 1931), luxemburgischer Sportschütze

FuG steht für:
 Funkgerät
 Funkmessgerät
 FuG 23, Peilsender aus dem Zweiten Weltkrieg
 FuG 200, siehe Hohentwiel (Radar), Radargerät aus dem Zweiten Weltkrieg
 FuG 244, siehe FuG 244 „Bremen“, Radargerät aus dem Zweiten Weltkrieg
 FuG (ab 1945), diverse Funkgeräte nach 1945

FUG steht für:
 FUG (Felderítő Úszó Gépkocsi), ungarischer Aufklärungsschützenpanzer
 Frente Única Gaúcha, brasilianische Parteienkoalition
 Fuyang Xiguan Airport (IATA-Code), Flughafen von Fuyang, Provinz Anhui, China

Abkürzung